Paul Besson peut désigner :
 Paul Besson (1831-1902), homme politique français ;
 Paul Besson (né en 1945), joueur et entraîneur français de basket-ball.